

Anno 
 1882 – (MDCCCLXXXII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1882 a.C.

Matematica 
 1882 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1882 Rauma – asteroide della fascia principale del sistema solare